Borogovia est un genre éteint de petits dinosaures théropodes paraviens ressemblant à des oiseaux. Il a vécu en Mongolie où il a été découvert dans les sédiments de la formation de Nemegt dans le désert de Gobi. Cette formation géologique est datée du Maastrichtien inférieur (Crétacé supérieur), soit il y a environ entre  (millions d'années). 

Ce genre ne comprend qu'une espèce : Borogovia gracilicrus, décrite par la paléontologue polonaise Halszka Osmólska en 1987.

Étymologie 
Ce sont les « borogoves » du poème de Lewis Carroll, Jabberwocky qui ont donné leur nom au genre Borogovia. On trouve en effet dans le poème les deux vers suivants, où Lewis Carroll multiplie les mots inventés :

All mimsy were the borogovesAnd the mome raths outgrabe,

Traduits librement par :

Tout smouales étaient les borogoves
Et les mumrates en grapes,

Le nom d'espèce gracilicrus est construit avec les mots latins gracilis, « gracile, léger, délicat », et crus, « tibia », pour rappeler l'élégance du mollet de l'animal.

Découverte 
En 1982, Halszka Osmólska décrit un nouveau genre de maniraptoriens, découvert en 1971 dans le bassin de Nemegt. Elle le considère un temps comme un troodontidé proche de Saurornithoides, avant de créer un nouveau genre : Hulsanpes perlei, aujourd'hui considéré comme un dromaeosauridé basal.

C'est en 1987 qu'elle décrit un troodontidé, Borogovia gracilicrus, à partir d'un squelette très partiel constitué de la partie inférieure des deux pattes d'un même spécimen (fragments des deux tibiotarses, des deux tarsométatarses et les deuxième, troisième et quatrième orteils de chaque pied).

Description 
En se basant sur la longueur estimée du tibiotarse de Borogovia (), la longueur totale de l'animal est évaluée à environ  pour une masse d'environ .

Classification 
La classification phylogénétique des troodontidés de Lefèvre et de ses collègues en 2017 place Borogovia au sein de cette famille, parmi les troodontidés les plus évolués, en groupe frère du genre « Troodon ».

Cladogramme de Lefèvre   en 2017 :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 liste des dinosaures
 théropode
 paraviens
 troodontidés
 Jabberwocky

Notes et références 

Troodontidae
Genre de paraviens préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure de la Formation de Nemegt
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1987